Anton Wilhelm de Man (1773-1861), Nederlands vice-admiraal
Cornelis de Man (1621–1706), Nederlands schilder van de Hollandse School
Edmond de Man (1803-1868), lid van het Belgisch Nationaal Congres
Harald de Man (1973), Nederlands alpineskiër
Hendrik de Man (1885-1953), Belgisch socialistisch politicus
Herman de Man (1898-1946), Nederlands schrijver van streekromans
Hugo De Man (1940), Belgisch wetenschapper elektrotechniek
Jacobus Eliza de Man (1814-1872), Nederlands marineofficier en lid van het Hoog Militair Gerechtshof
Johannes Govertus de Man (1850-1930), Nederlands bioloog
Mark De Man (1983), Belgische voetballer
Maximiliaan Jacob de Man (1765-1838), Nederlands luitenant-generaal der genie en cartograaf
Maximiliaan Jacob de Man (1788-1854), Nederlands politicus
Nina De Man (1975), Belgisch presentatrice
Paul de Man (1919-1983), Belgisch literair criticus en onderzoeker
Robert De Man (1900-1978), Belgisch politicus, burgemeester en minister voor de CVP
Roderik de Man (1941), Nederlands componist
Yvonne De Man (1894–1981), Vlaamse schrijfster en oprichter van de Socialistische Arbeidersjeugdbeweging in België

Overig
Kinderen De Man een oorlogsmonument in de Nederlandse plaats Berlicum ter herinnering aan de Joodse kinderen Anneke, Jochie, Magdalena en Pieter de Man
De man (Bradbury), verhaal van Ray Bradbury